Pherekydes ist der Name folgender Personen:
Pherekydes von Syros, griechischer Philosoph (6. Jh. v. Chr.)
Pherekydes von Athen, griechischer Genealoge (5. Jh. v. Chr.)